Рудольф Елинек (; 27 февраля 1935, Кутна Гора) — чешский  театра, кино и телевидения. Почётный гражданин города Кутна Гора (2015).

Биография 
Сын торговца. В детстве играл в любительском театре. В 1957 году окончил Театральный факультет Академии музыкальных искусств в Праге. Дебютировал на сцене театра «Beskydskу» в Нови-Йичин, затем играл в театре «FX Šaldy» в г. Либерец. Был артистом Пражского театра «SK Neumanna», в 1966—1972 годах — Театра Отомара Крейча. С 1973 по 2004 год — артист драматического театра на Виноградах. Позже перешёл в Театр А. Дворжака в Пршибраме .

Выступал на радио, занимался дубляжем.

С 1955 по 2016 год снялся в более, чем в 122 фильмах, телефильмах, телесериалах, участвовал в озвучивании более 60 фильмов и телесериалов. Одну из самых известных ролей сыграл в телесериале «Тридцать случаев майора Земана».

Избранная фильмография 
  — Я обслуживал английского короля — эпизод
  — Хранитель
  — Фронт в тылу врага  — Зайферт, писарь
  — Эта минута, этот миг
  — Принц и Вечерняя Звезда— рыцарь Честмир
  — Освобождение Праги
 — — Тридцать случаев майора Земана — Градец  — Соколово — лейтенант Антонин Сохор
  — Чёрный волк / Černý vlk — рядовой Йожеф Кучера
  — Подозрение
  — Ремагенский мост — Манфред, рядовой
  — Бюро убийств
  — Марафон
  — Покушение — Ян Кубиш
  — Барон Мюнхгаузен — Тоник
  — Король Шумавы — сержант Цыганек (озвучание в советском дубляже — Анатолий Кузнецов)
  — Щенки — Ота Йосиф (озвучание — Олег Голубицкий)
  — Смерть в седле — Томаш Боучек
  — Пятое колесо в телеге — Арношт
  — Нерешительный стрелок
  — На улице есть старый магазина — Вашек

Награды 
 Премия им. Франтишека Филиповского за творчество на протяжении всей жизни (2020)
 Почётный гражданин города Кутна Гора (2015)

Примечания

Ссылки 
 Rudolf Jelínek
 Rudolf Jelínek
 
 

Театральные деятели Чехии
Актёры кинематографа Чехии
Актёры телевидения Чехии
Выпускники Академии музыкального искусства (Прага)
Дубляж